Řečice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Pelhřimov, siehe Řečice u Humpolce
Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, siehe Řečice nad Bobrůvkou
Řečice, Ortsteil von Blatná, Okres Strakonice
Řečice, Ortsteil von Volfířov, Okres Jindřichův Hradec
Řečice, Ortsteil von Zábřezí-Řečice, Okres Trutnov

Červená Řečice, Stadt im Okres Pelhřimov
Kardašova Řečice, Stadt im Okres Jindřichův Hradec
Zábřezí-Řečice, Gemeinde im Okres Trutnov

Siehe auch:
Retschitz